Вадатурский — фамилия.

Известные носители 
 Вадатурский, Алексей Афанасьевич (1947—2022) — украинский предприниматель в области сельского хозяйства, Герой Украины.
 Вадатурский, Андрей Алексеевич (род. 1973) — украинский политик, сын Алексея Вадатурского.